São Julião de Anazarbus (†305) - santo canonizado pela Igreja Católica
 Julião e Basilissa (†304) - Casal de esposos de Antioquia, considerados santos pelos cristãos.

Brasil 
 São Julião - cidade no centro sul do estado do Piauí com cerca de 7 mil habitantes
 Praia do Julião - praia em Ilhabela

Argentina 
 Puerto San Julian - Localidade da província de Santa Cruz

Portugal 
 São Julião (Gouveia) - freguesia 
 São Julião (Portalegre) - freguesia 
 São Julião (Santarém) - freguesia 
 São Julião (Setúbal) - freguesia 
 São Julião (Valença) - freguesia 
 São Nicolau (Lisboa) - freguesia também conhecida por São Julião
 São Julião da Figueira da Foz - freguesia no concelho da Figueira da Foz
 São Julião de Montenegro - freguesia no concelho de Chaves
 São Julião de Palácios - freguesia no concelho de Bragança
 São Julião dos Passos - freguesia no concelho de Braga
 São Julião do Tojal - freguesia no concelho de Loures
 Oeiras e São Julião da Barra - freguesia no concelho de Oeiras
 Forte de São Julião da Barra - fortaleza que guarda o acesso ao Tejo, na ilha do mesmo nome, residência oficial do Ministro da Defesa.

Ver também 

Desambiguação